Antonio Petito (1822-1876), attore teatrale e drammaturgo italiano;
Enzo Petito (1911), attore spagnolo naturalizzato italiano;
Giuseppe Petito (1960), ex ciclista su strada italiano
Roberto Petito (1971), ex ciclista su strada italiano.